Cândești kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Cândești (Botoșani)
 Cândești (Dâmbovița)
 Cândești (Neamț)